Генеральный штаб Войска польского () — центральный орган управления Вооружённых сил Польши, образован в 1918 году.

История 
25 октября 1918 года было принято решение о создании управления начальника штаба польской армии. В 1928 году был создан Генеральный штаб Войска Польского.

В сентябре 1939 года в ходе вторжения немецких войск территория Польши была оккупирована, а учреждения Генерального штаба прекратили своё функционирование и были захвачены немцами.

8 августа 1944 года началось создание Главного командования Войска Польского, а 1 января 1945 года Крайова Рада Народова приняла решение о создании Генерального штаба Войска Польского, начальником которого был назначен генерал Владислав Корчиц.

До 10 апреля 2010 года должность Начальника Генштаба занимал Франтишек Гонгор.

Современное состояние 
Возглавляет Генеральный Штаб Начальник Генерального штаба Войска Польского ().

Руководство Генерального Штаба 
Польская Республика (1918—1939)
 генерал-лейтенант Тадеуш Розвадовский (28 октября 1918 — 15 ноября 1918)
 генерал-лейтенант Станислав Шептицкий (16 ноября 1918 — 7 февраля 1919)
 генерал-лейтенант Станислав Халлер (8 февраля 1919 — 22 июля 1920)
 генерал-майор Тадеуш Розвадовский (22 июля 1920 — 1 апреля 1921)
 генерал-лейтенант Владислав Сикорский (1 апреля 1921 — 16 декабря 1922)
 маршал Юзеф Пилсудский (17 декабря 1922 — 9 июня 1923)
 генерал-лейтенант Станислав Халлер (9 июня 1923 — 16 декабря 1925)
 генерал-майор Эдмунд Кесслер (16 декабря 1925 — 12 мая 1926)
 генерал-лейтенант Станислав Халлер (12 мая 1926 — 15 мая 1926)
 генерал-майор Станислав Бурхардт-Букацкий (17 мая 1926 — 28 июня 1926)
 генерал-майор Тадеуш Пискор (28 июня 1926 — 5 декабря 1931)
 генерал-майор Януш Гонсёровский (3 декабря 1931 — 7 июня 1935)
 генерал-майор Вацлав Стахевич (7 июня 1935 — 18 сентября 1939)

Правительство Польши в изгнании
 полковник Александр Кендзёр (7 ноября 1939 — 5 июня 1940)
 генерал-майор Тадеуш Климецкий (июнь 1940 — 4 июля 1943)
 генерал-лейтенант Станислав Копаньский (21 июля 1943 — 3 сентября 1946)

Польская Народная Республика (1944—1990)
 генерал-полковник Владислав Корчиц (1 января 1945 — 18 января 1954)
 генерал-полковник Ежи Бордзиловский (23 марта 1954 — 6 февраля 1965)
 генерал-лейтенант Войцех Ярузельский (6 января 1965 — 10 апреля 1968)
 генерал-лейтенант Болеслав Хоха (11 апреля 1968 — 11 января 1973)
 генерал-полковник Флориан Сивицкий (12 января 1973 — 21 ноября 1983)
 генерал-полковник Юзеф Ужицкий (22 ноября 1983 — 24 сентября 1990)

Республика Польша (с 1989)
 генерал-лейтенант Здзислав Стельмашук (25 сентября 1990 — 4 августа 1992)
 генерал-полковник Тадеуш Вилецкий (5 августа 1992 — 9 марта 1997)
 генерал-полковник Генрик Шумский (10 марта 1997 — 29 сентября 2000)
 генерал Чеслав Пёнтас (30 сентября 2000 — 31 января 2006)
 генерал-полковник Мечислав Ценюх (31 января 2006 — 27 февраля 2006)
 генерал Франтишек Гонгор (27 февраля 2006 — 10 апреля 2010)
 генерал-полковник Мечислав Стаховяк (10 апреля 2010 — 7 мая 2010)
 генерал Мечислав Ценюх (7 мая 2010 — 6  мая 2013)
 генерал-полковник Мечислав Гоцул (с 6 мая 2013)

Примечания

Ссылки 
 Информационная служба Генерального штаба Войска Польского 

Вооружённые силы Польши
Польша